Reprezentacja Chińskiej Republiki Ludowej w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych z Chin. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Zobacz też 
 Reprezentacja Chin w piłce ręcznej mężczyzn

Chińska Republika Ludowa
Chińskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Chinach